Sérac ("seracco" in lingua francese) può indicare: 

 Sérac – fiume della Francia
 Sérac – formaggio francese
 Yves Guérin-Sérac – attivista francese